Ghana Premier League 2017 var den 58:e säsongen av Ghana Premier League (av sponsorskäl gick tävlingen under namnet First Capital Plus Premier League). Tävlingen inleddes fredagen den 16 mars 2017 med matchen mellan Inter Allies och Bechem United.

Aduana Stars vann sin andra titel.

Lag och arenor

Uppflyttade lag 
Bolga AllStars, Elmina Sharks, Great Olympics och Tema Youth flyttades upp till Premier League inför säsongen. Fyra lag, ett lag mer än normalt, flyttades ner säsongen innan då Dreams FC till följd av användning av oregistrerade spelare. Tema Youth fick därmed en plats i ligan.

Tabell

Skytteliga

Noter

Externa länkar 
 

2017
Fotbollsåret 2017
2017 i Ghana